Камбоджа делится на 24 провинции (Кхмерский: ខេត្ត, кхет). Столица Пномпень является не провинцией, а специальным административным районом, однако считается 24-ой провинцией, поскольку она управляется на уровне других 23 провинций. Все провинции носят названия своих столиц, за исключением Бантеаймеантьей, Кандаль, Мондолькири, Оддармеантьей, Ратанакири, Кахконг, Кампонгтхом и Кампонгспы.

Пномпень имеет наибольшую плотность населения в Камбодже. Самая крупная провинция по площади - Мондолькири и наименьшая - Пномпень. Каеп имеет наименьшее население, в то время как Мондолькири обладает самой низкой плотностью населения (факты по переписи населения 2008).

Каждая провинция управляется губернатором, которого назначает Министерство внутренних дел.

В Камбодже подразделяется на 163 округов (сроки). 12 округов Пномпеня называются хан, однако, даже в официальных документах их иногда ошибочно называют сроками. Количество округов в каждой провинции варьируется от двух (в самых маленьких провинциях) до 14 (в Баттамбанг, Прейвэнг, и Сиемреап). Нижние административные уровни: хум (подрайоны), санката (кварталы) и пхум (деревни). Пномпень на хумы не делится.

Список провинций Камбоджи

Внешние ссылки 
 Сайт Statoid

Списки:Камбоджа
Списки частей государств
 
Административное деление Камбоджи